Condado de Strafford
 Strafford (Missouri)

Desambiguação